Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje šesto izdanje imala u sezoni 1999./00. Bila je podijeljena u dvije skupine – Sjever i Jug.  
Nakon ove sezone se  Nogometni savez Herceg-Bosne i Nogometni savez Bosne i Hercegovine spajaju, kao i njihove lige te nastaje ligaški sustav za cijelo područje Federacije BiH.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1999./00.
 Nogometno prvenstvo Herceg-Bosne – 3. ligaški rang 1999./00.

Izvori 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017,  (str. 245-249)
 

1999-00
1999-00
 HB 2